Пеники () — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Пеники () — остров в Округе Тысячи Островов в Джакарте, Индонезии.